Estação División del Norte (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação División del Norte (SITEUR) — Estação de VLT de Guadalajara, México

División del Norte